Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Lausanne du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Renee Schuurman et Karen Susman.

En double mixte, la paire Margaret Smith et John Newcombe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1964
Suisse
Événement sportif à Lausanne